een monotypisch geslacht van steltlopers, zie Bartramia (vogel) en Bartrams ruiter
 een geslacht van bladmossen, zie Bartramia (plant)